Delgardo oder DelGardo ist der Familienname folgender Personen:
	
 Danny Delgardo, US-amerikanischer Basketballspieler
 Joe DelGardo, US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Delgado